Jméno Alfons Šťastný náleží těmto osobnostem:

 Alfons Bohumil Šťastný (1866–1922), český učitel, spisovatel a překladatel, autor knih pro mládež
 Alfons Ferdinand Šťastný (1831–1913), rolník v Padařově, agrární filosof a politik